Павиллион ():

 Павиллион (Вайоминг)
 Павиллион (Британская Колумбия)
 Павиллион (Нью-Йорк)